Перша ліга Словенії 2015—2016 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Стартував 17 липня 2015 року та тривав до 21 травня 2016 року. Кожна з 10 команд зіграла 36 матчів (у чотири кола). Титул чемпіона вп'яте здобула Олімпія.

Учасники та стадіони

Тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Марібор візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Словенії з футболу 2015—2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 червня 2016

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2015–2016
Словенія
Словенія
2015 у словенському спорті
2016 у словенському спорті